Seely steht für:
 Seely (Band), US-amerikanische Dreampop-Band (1994–2000)
 Seely Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Seely Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Seely ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Seely (1803–1887), britischer Politiker
 Charles Seely, 1. Baronet (1833–1915), britischer Unternehmer und Politiker
 Charles Seely, 2. Baronet (1859–1926), britischer Unternehmer und Politiker
 David Seely, 4. Baron Mottistone (1920–2011), britischer Politiker
 Horace Seely-Brown (1908–1982), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Seely, 1. Baron Sherwood (1898–1970), britischer Politiker
 J. E. B. Seely, 1. Baron Mottistone (1868–1947), britischer Politiker
 Jeannie Seely (* 1940), US-amerikanische Countrysängerin
 Joe Seely (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Scott Seely (?–2011), US-amerikanischer Musikproduzent
 Tim Seely (* 1935), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Seeley (Begriffsklärung)